Karolina Hesensko-Homburská (Karoline von Hessen-Homburg; 26. srpna 1771, Bad Homburg vor der Höhe – 20. června 1854, Rudolstadt) byla hesensko-homburská princezna a schwarzbursko-rudolstadtská kněžna.

Život 
Karolina se narodila jako dcera lankraběte Fridricha V. a jeho manželky Karolíny Hesensko-Darmstadtské. Karolina získala jednoduché, ale důkladné vzdělání, v němž byla velká pozornost věnována náboženství.

21. června 1791 byla Karolina v Homburgu provdána za schwarzbursko-rudolstadtského knížete Ludvíka Fridricha II. Karolina měla ve svém novém domově velký vliv na umělecký život. Předvečer bitvy u Saalfeldu strávil pruský princ Ludvík Ferdinand u knížecí rodiny, o čemž princezna napsala do svého deníku.

Po manželově smrti v roce 1807 se Karolina stala vladařkou za svého nezletilého syna Fridricha Günthera. V roce 1813 opustila Rýnský spolek. Když její syn dosáhl v roce 1814 plnoletosti, neprojevil o vládnutí státu zájem. Proto Karolina zůstala vladařskou knížectví de facto až do své smrti. V roce 1816 byla přijata ústava knížectví a v roce 1835 Schwarzbursko-Rudolstadtsko připojilo k německé celní unii.

Karolina Hesensko-Homburská se znala s Goethem, Schillerem a Humboldtem a vedla s nimi živou korespondenci. Humboldt Karolinu nazval "ženou, kterou lze vidět jen zřídka".

Potomci 
Karolina měla s Ludvíkem Fridrichem sedm dětí:

 Cecílie Schwarzbursko-Rudolstadtská (17. července 1792 – 4. března 1794)
 Fridrich Günther Schwarzbursko-Rudolstadtský (6. listopadu 1793 – 28. června 1867)
 Tekla Schwarzbursko-Rudolstadtská (23. února 1795 – 4. ledna 1861)
 Karolina Schwarzbursko-Rudolstadtská (7. listopadu 1796 – 18. prosince 1796)
 Albert Schwarzbursko-Rudolstadtský (30. dubna 1798 – 26. listopadu 1869)
 Bernard Schwarzbursko-Rudolstadtský (23. června 1801 – 26. ledna 1816)
 Rudolf Schwarzbursko-Rudolstadtský (23. června 1801 – 21. července 1808)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hesenští
Narození v roce 1771
Narození 26. srpna
Narození v Bad Homburg vor der Höhe
Úmrtí v roce 1854
Úmrtí 20. června
Úmrtí v Durynsku
Ženy